Луги — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Луги — деревня в Лунинецком районе Брестской области.
 Луги — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Луги — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Луги — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Луги — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Луги — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Луги — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Луги — деревня в Гдовском районе Псковской области, городское поселение «Гдов».
 Луги — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Луги-1 — деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость.
 Луги-2 — деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость.
 Луги — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Луги — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Луги — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

Украина 
 Луги — село в Чечельницком районе Винницкой области.
 Луги — село в Раховском районе Закарпатской области.
 Луги — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.

См. также 
 Луг
 Луга
 Лугиничи
 Луги Апушкины